Krajewski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Antonowitsch Krajewski (1932–1999), sowjetischer Molekularbiologe und Biochemiker
 Christiane Krajewski (* 1949), deutsche Politikerin
 Franz Krajewski (1896–1974) NSDAP-Politiker, ab 1924 Franz Land
 Georg Krajewski (1925–2007), deutscher Maler
 Guido Krajewski, deutscher Filmeditor
 Hans Krajewski (1910–1987), österreichischer und deutscher Architekt
 Johann Friedrich von Krajewski (1742–1807), königlich preußischer Generalmajor 
 Julia Krajewski (* 1988), deutsche Vielseitigkeitsreiterin
 Konrad Krajewski (* 1963), polnischer Geistlicher, Päpstlicher Almosenier und ernannter Titularerzbischof von Beneventum

 Marek Krajewski (* 1966), polnischer Altphilologe und Krimi-Autor

 Max Krajewski (1901–1971), polnisch-russischer Architekt
 Przemysław Krajewski (* 1987), polnischer Handballspieler
 Seweryn Krajewski (* 1947), polnischer Musiker
 Tadeusz Krajewski (auch Michał Dymitr Krajewski; 1746–1817), polnischer Schriftsteller